Menselijke penis in plat spraakgebruik, ook als scheldwoord gebruikt 
 Lullus van Mainz, ook Lul(l) genoemd, in de achtste eeuw aartsbisschop van Mainz
 LUL (band), een Friese punkband die tussen 1987 en 1994 actief was
 London Underground Ltd., het vervoerbedrijf dat de Londense metro exploiteert
 Station Lommel-Werkplaatsen (telegrafische code), een goederenspoorwegstation in België